Llista de topònims (noms propis de lloc) del municipi de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà

ANNEX: Rius que no figuren a la llista per tenir àmbit comarcal o superior 
 El Flamisell

antic municipi

assentament humà

borda

carretera

casa

central hidroelèctrica

circ glaciar

collada

curs d'aigua

edifici

embassament

entitat de població

església

font

granja

indret

llac glacial

masia

molí hidràulic

muntanya

pont

serra

Misc 

Torre de Cabdella
Geografia de la Torre de Cabdella